Radlice ist der Name folgender Orte:

in Polen:
 Radlice (Choszczno) (Schulzendorf), Dorf in der Gmina Choszczno, Woiwodschaft Westpommern
 Radlice (Przelewice) (Freiburg), Wohnplatz in der Gmina Przelewice, Woiwodschaft Westpommern
 Radlice, früherer Name von Ciechanowice (Rudelstadt), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien

in Tschechien:
 Radlice (Prag), Katastralgemeinde in Prag